PCM Uitgevers, een Nederlandse uitgever van kranten, boeken en multimedia
 PCM Algemene Boeken, een divisie van PCM Uitgevers
 Pulscodemodulatie, een digitale codeertechniek voor geluid
 Personal Computer Magazine
 Phase Change Memory, een techniek voor digitale gegevensopslag 
 Pro Cycling Manager, een computerspel, uitgegeven door Cyanide.
 Partido Comunista Mexicana, oftewel de Mexicaanse Communistische Partij
 Product content management
 Paracetamol, een pijnstiller.